"The Parting Glass" er en traditionel skotsk folkesang, der ofte bliver sunget som den sidste ved sociale begivenheder.
Den er også blevet sunget i Irland, hvor den har oplevet stor popularitet, og som også har haft indflydelse på, hvordan den bliver sunget. Det var angiveligt den mest populære afskedssang, der blev sunger i Skotland inden Robert Burns skrev "Auld Lang Syne".

Tekst 
Teksten variere lidt, men lyder generelt som følger:

Of all the money that e'er I had
I spent it in good company
And all the harm I've ever done
Alas it was to none but me
And all I've done for want of wit
To mem'ry now I can't recall
So fill to me the parting glass
Good night and joy be to you all

So fill to me the parting glass
And drink a health whate’er befall,
And gently rise and softly call
Good night and joy be to you all

Of all the comrades that e'er I had
They're sorry for my going away
And all the sweethearts that e'er I had
They'd wish me one more day to stay
But since it falls unto my lot
That I should rise and you should not
I gently rise and softly call
Good night and joy be to you all

If I had money enough to spend
And leisure time to sit awhile
There is a fair maid in this town
That sorely has my heart beguiled.
Her rosy cheeks and ruby lips
I own she has my heart in thrall
Then fill to me the parting glass
Good night and joy be with you all.

A man may drink and not be drunk
A man may fight and not be slain
A man may court a pretty girl
And perhaps be welcomed back again
But since it has so ought to be
By a time to rise and a time to fall
Come fill to me the parting glass
Good night and joy be with you all
Good night and joy be with you all

Notable indspilninger

Referencer 

Folkeviser
The Dubliners sange